Monte Calvo, montagna dell'Appennino ligure.
 Monte Calvo, in provincia di Grosseto, propaggine del gruppo del Monte d'Alma.
 Monte Calvo, in provincia di Grosseto, su cui si sviluppa la riserva naturale provinciale Bosco della SS. Trinità.
 Monte Calvo, montagna situata in Abruzzo in provincia dell'Aquila. 
 Monte Calvo, montagna dei monti Simbruini nel Lazio.
 Monte Calvo, montagna dei monti Ausoni nel Lazio meridionale.
 Monte Calvo, cima più elevata del promontorio del Gargano.
 Monte Calvo, montagna dei monti Picentini.
 Monte Calvo, montagna della Slovenia
 Lysa Hora (o Lysaya Gora, letteralmente "Monte Calvo"), collina presso la città di Kiev.

Pagine correlate
 Montecalvo